Das New in Chess Classic war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 24. April 2021 bis zum 2. Mai 2021 stattfand. Es war insgesamt das fünfte Turnier und das dritte Regular-Turnier der Champions Chess Tour 2021. Gewinner des Turniers war Magnus Carlsen.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer 
Für dieses Turnier qualifizierten sich die ersten acht Spieler der Tourwertung. Die drei Spieler Maxime Vachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi und Anish Giri, die sich über die Tour-Wertung für das New In Chess Classic qualifiziert haben, nehmen nicht teil, da sie an dem Kandidatenturnier beteiligt sind. Zusätzlich wird das Feld durch neun Spieler aufgefüllt, die eine Wildcard erhalten haben. Rameshbabu Praggnanandhaa qualifizierte sich durch seinen Sieg des ersten Events der Julius Baer Challengers Chess Tour, der Polgar Challenge. Alireza Firouzja wurde von den chess.com Premium-Mitgliedern in das Turnier gewählt.

*Mittels Wildcard in das Turnier gekommene Spieler.

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 24. bis 26. April 2021 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 27. April bis 2. Mai 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 

 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021
 Offizielle Internetseite des New In Chess Classic

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2021